La Belle Dame sans merci peut désigner :
 La Belle Dame sans mercy, poème d'Alain Chartier (v. 1385-1449), publié en 1424 ;
 La Belle Dame sans merci, poème de John Keats (1795-1821), publié en 1819 ;
 La Belle Dame sans merci, film muet réalisé par Germaine Dulac, sorti en 1921 ;
 La Belle Dame sans merci, pièce de théâtre en trois actes et cinq tableaux,  de Jean Le Marois, créée en 1956 au Théâtre Hébertot, dans une mise en scène de Marcelle Tassencourt ;
 La Belle Dame sans merci, chanson d'Angelo Branduardi (paroles : Étienne Roda-Gil), de l'album La Demoiselle, version française de l'album italien La Pulce d'Acqua, sorti en 1980 ;
 La Belle Dame sans merci, court métrage réalisé par Hitedoshi Oneda, sorti en 2005.